Светлоград — законсервированный военный аэродром в Ставропольском крае, расположенный северо-западнее города Светлограда, в окрестностях села Благодатное и хутора Носачёв.

История 
C 1969 по 1993 год аэродром принадлежал Ставропольскому высшему военно-авиационному училищу лётчиков и штурманов и использовался (наряду с аэродромом Холодногорский) для учебных полётов курсантов. Полёты выполнялись на самолётах Л-39, МиГ-15, Су-15.

В 1975 году была закончена постройка бетонной ВПП вместо грунтовой.

В 1993 году в связи с перепрофилированием училища и приостановкой подготовки лётчиков полёты на аэродроме были приостановлены, а в 1998 году с аэродрома были выведены последние части обеспечения, после чего аэродром был заброшен.

Лётные происшествия 
29 апреля 1991 года произошла авария самолёта Л-39 под управлением курсанта 3 курса Пушкарёва С. Г.

Галерея

См. также 
 Ставропольское высшее военно-авиационное училище лётчиков и штурманов
 Список военных аэродромов России
 Светлоград

Ссылки 
 Аэродромы СССР
 Официальный Светлоград " № 3 от 3 февраля 2011 года
 Здесь летают теперь только птицы
 Законсервированная авиационная часть

Примечания 

Светлоград
Аэродромы Ставропольского края
Закрытые военные аэродромы России
Заброшенные аэродромы